Märzenbach ist ein Gewässername:

 Märzenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Mittelberg, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Märzenbach (Ginsbach), linker Zufluss des Ginsbachs bei Oberginsbach, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Märzenbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbach (Wertach, Kaufbeuren) (linker Nebenlauf der Wertach) in Kaufbeuren, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern
 Märzenbach (Oos), rechter Zufluss der hier noch Oosbach genannten Oos in Oberbeuren, Stadtteil Lichtental, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Märzenbach (Ziller), rechter Zufluss der Ziller bei Großmärz, Gemeinde Stumm, Bezirk Schwaz, Tirol, Österreich

Siehe auch:
 Marzenbach
 Märzbach
 Märzengrund
 Merzbach
 Merzenbach